Шершнево — топоним в России:
 Шершнево — деревня в Барятинском районе Калужской области;
 Шершнево — деревня в Холмском районе Новгородской области;
 Шершнево — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.